Sphictostethus är ett släkte av steklar. Sphictostethus ingår i familjen vägsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vägsteklar
Sphictostethus